Příjmení Jarolímek, přechýleně Jarolímková, nosí více osobností:

 Bohuslav Stanislav Jarolímek (1900–1951) – český římskokatolický kněz a opat Strahovského kláštera
 František Jarolímek (* 1944) – český fotbalista
 Jiljí Jarolímek (1836–1886) – český báňský inženýr
 Karel Jarolímek (1888–1970) – český architekt
 Martin Jarolímek (* 1955) – český psychiatr a psychoterapeut
Milada Jarolímková (1847–1886) – česká hudební skladatelka
 Vincenc Jarolímek, též Čeněk Jarolímek (1846–1921) – český matematik
 Stanislava Jarolímková (* 1947) – česká novinářka a spisovatelka

Podobné příjmení 
 Jarolím

Česká příjmení